994-й отдельный батальон связи — воинское подразделение в вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны.

В составе Действующей армии:
 12 ноября 1943 года — 3 сентября 1945 года.

Входил в состав 94-го стрелкового Староконстантиновского Краснознамённого корпуса

Награды:
 20 сентября 1945 года —  Орден Красной Звезды- награжден указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 сентября 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях против японских войск на Дальнем Востоке при прорыве Маньчжуро-Джалайнурского и Халун-Аршанского укреплённых районов, форсирование горного хребта Большой Хинган, овладении городами Чаньчунь, Мукден, Цицикар, Жэхэ, Дайрен, Порт-Артур и проявленные при этом доблесть и мужество.

Примечания

Ссылки 
 Стрелковые и воздушно-десантные корпуса РККА 1941-1945 гг.

Соединения связи СССР во время Великой Отечественной войны